Френцель:

 Френцель — польский дворянский герб.
 Френцель, Абрахам (1656—1740) — славянский деятель возрождения лужицких сербов; лютеранский священник, писатель и историк; сын Михала Френцеля.
 Френцель, Карл (; 1827—1914) — немецкий романист и эссеист.
 Френцель, Михал (1628—1706) — славянский деятель возрождения лужицких сербов; лютеранский священник, писатель; отец Абрахама Френцеля.
 Френцель Михал (1667—1756) — серболужицкий поэт.
 Френцель, Саломон Богухвал (1701—1768) — серболужицкий писатель и хронист.
 Френцель, Карл (1911—1996) — унтер-офицер СС, осужденный на пожизненное заключение.
 Френцель, Хеннинг (род. 1942) — немецкий футболист.
 Френцель, Эрик (род. 1988) — известный немецкий двоеборец, призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион мира.

Примечания